Lijst van burgemeesters van Middelburg (Zeeland), een overzicht van burgemeesters van Middelburg, een gemeente in de Nederlandse provincie Zeeland
Lijst van burgemeesters van Middelburg (Zuid-Holland), een overzicht van burgemeesters van Middelburg, een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland